«Га́ррі По́ттер і напівкро́вний Принц» () — альбом, реліз якого відбувся у 2009 році. Складається з композицій, які були написані до шостого фільму про юного чарівника Гаррі Поттера — «Гаррі Поттер і напівкровний Принц».

Список композицій

Номінації та нагороди 
 Композитор Ніколас Гупер був номінований на премію Grammy за цей саундтрек.
 Саундтрек виграв нагороду Richard Attenborough Film Awards у номінації «Classic FM Film Music of the Year Award»

Посилання 
 Саундтрек онлайн 

Саундтреки
Гаррі Поттер
Саундтреки Джона Вільямса
Саундтрек:Гаррі Поттер